Brian Dennehy, attore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
Darren Dennehy, calciatore irlandese
Miah Dennehy, calciatore irlandese